Krzyżowy ogień (Crossfire) – amerykański film z 1947
 Krzyżowy ogień (Assassination Games) – amerykański film z 2011